

Patronymes 
Lioubimov (masculin ; ) ou Lioubimova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexander Lubimov (1879-1955), peintre russe
 Alexander Lioubimov (1962-), journaliste russe
 Alekseï Lioubimov (1944-), pianiste russe
 Iouri Lioubimov (1917-2014), acteur et metteur en scène de théâtre russe
 Mikhaïl Lioubimov (1934-), ancien agent de KGB et auteur de roman d'espionnage russe
 Pavel Lioubimov (1938-1910), acteur russe
 Roman Lioubimov (1992-), joueur de hockey sur glace russe

Patronyme russe